Extrema Esquerra Republicana va ésser un partit polític republicà revolucionari, d'ideologia federal, proper a l'anarcosindicalisme i partidari de la Tercera República, creat pel diputat Àngel Samblancat i Salanova com Avantguarda d'Extrema Esquerra Republicana (abril del 1932) i refundat al març del 1933, tot incorporant sectors diversos del federalisme revolucionari.

Sembla que s'integrà en el Partit Federal Ibèric. Altres dirigents: Eduardo Sanjuán Albi, Raimon Samsó, Josep Guillamón, Antoni Ortega Farreró i Félix Burgada.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts